Гафаров — татарская и башкирская фамилия. Женская форма — .

Известные носители 
 Гафаров, Абляким Селимович (1907—1976) — советский военный, партийный, государственный и хозяйственный деятель.
 Гафаров, Айдар Фирдинатович (род. 1996) — российский регбист.
 Гафаров, Антон Ильдусович (род. 1987) — российский лыжник.
 Гафаров, Басыр (1907—1991) — советский филолог и педагог, участник крымскотатарского национального движения.
 Гафаров, Булат Рафаэлевич (род. 1982) — российский композитор, музыкант-мультиинструменталист и певец.
 Гафаров, Камаледдин Насреддин оглы (род. 1976) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания.
 Гафаров, Марат Ильдарович (род. 1987) — российский хоккеист на траве.
 Гафаров, Рустем Абдрахманович (1929—1983) — советский геолог и геофизик.
 Гафаров, Фидан Сафич (род. 1947) — актёр, певец.
 Гафаров, Халиг (род. 1960) — советский и азербайджанский футболист.
 Гафаров, Шамсутдин Шайхитдинович (1896—1937) — военный деятель, участник революционного движения, Первой мировой и Гражданской войн, советско‑польской войны.
 Гафаров, Эдип Саидович (род. 1952) — российский и украинский политический деятель.

Гафарова